Рейс 191 может иметь следующие значения:
 Рейс 191 American Airlines
 Рейс 191 Delta Air Lines
 Рейс 191 Аэрофлота